Florence kan syfta på:

 Florence (namn) – ett kvinnonamn
 Florence Valentin – en svensk pop- och rockgrupp
 Florence and the Machine – ett engelskt musikprojekt
 3122 Florence – en asteroid
 Orkanen Florence (2006) – en orkan i Atlanten 2006

Geografi

Antarktis 

 Florence (ö i Antarktis, lat -66,64, long 140,08), 
 Florence (ö i Antarktis, lat -60,77, long -44,58),

USA 

 Florence, Alabama, countyhuvudort, Lauderdale County, 
 Florence, Kansas, ort, Marion County, 
 Florence, Kentucky, ort, Boone County, 
 Florence, Mississippi, ort, Rankin County, 
 Florence, South Carolina, countyhuvudort, Florence County, 
 Florence, Texas, ort, Williamson County, 
 Florence Township, ort, Camden County, New Jersey, 
 Florence, South Dakota, ort, Codington County, 
 Florence, Wisconsin, countyhuvudort, Florence County, 
 Florence, Arizona, countyhuvudort, Pinal County, 
 Florence, Colorado, ort, Fremont County, 
 Florence, Montana, ort, Ravalli County, 
 Florence, Oregon, ort, Lane County,

Se äben
 Florens